Brandbilen som försvann kan syfta på:
 Brandbilen som försvann (roman) – en roman av Sjöwall/Wahlöö från 1969
 Brandbilen som försvann (film) – filmatiseringen av romanen från 1993